Anton Čehov, ruski književnik

Naselja:
 Čehov (Moskovska oblast, Rusija), grad u Moskovskoj oblasti u Rusiji
 Čehov (Sahalinska oblast, Rusija), grad na otoku Sahalinu, Rusija, kod Tatarskog tjesnaca